Flaccilla steht für:

 Flaccilla (Gattung), Gattung der Unterfamilie Hesperiinae der Dickkopffalter
 Aelia Flaccilla († 386), römische Kaiserin